Thapsia stenocarpa är en flockblommig växtart som beskrevs av Auguste Nicolas Pomel. Thapsia stenocarpa ingår i släktet Thapsia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
stenocarpa